Isotoon (oplossing), een term die verwijst naar een eigenschap van oplossingen
 Isotoon (kernfysica), een term uit de kernfysica